Менстерос (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Менстерос (місто) — місто у Швеції, у лені Кальмар.